Fotbollsallsvenskan 1991 spelades 7 april–11 augusti 1991 och vanns av IFK Göteborg. Svenska Fotbollförbundet påbörjade försök med nya seriesystem. Serien var inför denna säsong nedbantat från 12 lag till 10 lag inför den här säsongen, och lag 1–6 gick till mästerskapsserien, där alla mötte alla och segraren blev svensk mästare. Mästerskapsserien ersatte från denna säsong SM-slutspelet. Lag 7–10 i grundserien fick spela Kvalsvenskan med lag från andradivisionen. Mästerskapsserien spelades 25 augusti–27 oktober 1991, och vanns av IFK Göteborg.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Mästerskapsserien

Tabeller

Till Mästerskapsserien fick varje lag ta med sig hälften av sina poäng (avrundat uppåt) från grundserien av Allsvenskan.

Poängtabell

Resultattabell

Kvalspel

Kvalsvenskan 1991

Poängtabell

Resultattabell

Kval till Allsvenskan 1992

Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3 

Västra Frölunda IF till Allsvenskan 1992.

Skytteligan 
(Allsvenskan och mästerskapsserien)

 13 mål: Kennet Andersson, IFK Göteborg
 11 mål: Martin Dahlin, Malmö FF
 9 mål: Mikael Martinsson, Djurgårdens IF

Publiksiffror 
 Publiksnitt: 4 435

Högsta publiksiffror 
 24 049: AIK–Djurgårdens IF 0–0, Råsundastadion den 30 maj 1991
 14 110: IFK Göteborg–GAIS 1–2, Nya Ullevi den 30 maj 1991
 10 384: Djurgårdens IF–AIK 2–1, Råsundastadion den 16 maj 1991

Högst publiksnitt per lag 
 6 492: AIK
 5 820: Örebro SK
 4 998: IFK Norrköping

Svenska mästarna 
 Tränare: Roger Gustafsson

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1991
1991
Fotbollssäsongen 1991